Babila di Antiochia – santo
 San Babila – stazione della metropolitana di Milano
 Basilica di San Babila – chiesa di Milano
 Piazza San Babila – piazza di Milano
 Premio San Babila – premio letterario italiano
 Teatro San Babila – teatro di Milano